Râul Crucea se poate referi la unul din următoarele cursuri de apă:

 Crucea - afluent al Dunării
 Crucea - afluent râului Glodul Mare
 Crucea - afluent al râului Râșcuța   
 Crucea - afluent al râului Voievodeasa